Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Derby County Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Frank Lampard
 Allenatore in seconda: Jody Morris
 Preparatore dei portieri: Shay Given, Kevin Poole
 Preparatori atletici: Chris Jones

Risultati

Championship

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019